Desmonema är ett släkte av maneter. Desmonema ingår i familjen Cyaneidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skivmaneter
Desmonema